;
 Elroy (Wisconsin) ;

Homonymie de localités aux États-Unis